Une mitraillette peut désigner :
 une arme à feu, le pistolet-mitrailleur ;
 une préparation culinaire belge à base d'une baguette, de frites et de sauce : la mitraillette ;
 une ligne de pêche réunissant de multiples hameçons.